Даире - музички инструмент
 Даире - песма групе Смак